
Die 51.  UCI-Cyclocross-Weltmeisterschaften wurden 2000 in Sint-Michielsgestel, Niederlande, ausgetragen. Erstmals wurde auch ein Wettbewerb für die Frauen ausgetragen und erhöhte somit die Zahl auf vier Wettbewerbe.

Ergebnisse

Profis

Frauen

Junioren

U 23

Weblink 
 UCI Cyclo-cross World Championships Race History

2000
Radsportveranstaltung 2000
Radsportwettbewerb in den Niederlanden
Sportveranstaltung in Sint-Michielsgestel